Wellhausen peut correspondre à :
 une localité intégrée à la commune de Felben-Wellhausen ;
 Hans Wellhausen (1894-1964), homme politique allemand.
 Julius Wellhausen (1844-1918), spécialiste de la Bible.